Michael Carcone (né le  à Ajax, en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position d'ailier gauche.

Biographie

En club

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2013-2014 || Spirit de Stouffville || OJHL ||49 ||12 ||25 ||37 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||50 ||12 ||29 ||41 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||66 ||47 ||42 ||89 ||80 ||3 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
| 2016-2017 || Comets d'Utica || LAH ||61 ||5 ||13 ||18 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Comets d'Utica || LAH ||68 ||15 ||12 ||27 ||71 ||5 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
| 2018-2019 || Comets d'Utica || LAH ||20 ||6 ||11 ||17 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH ||42 ||14 ||13 ||27 ||39 ||13 ||6 ||4 ||10 ||8
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville || LAH ||59 ||13 ||14 ||27 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Roadrunners de Tucson || LAH ||35 ||15 ||10 ||25 ||18 ||1 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2021-2022 || Roadrunners de Tucson || LAH ||48 ||24 ||17 ||41 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Coyotes de l'Arizona || LNH ||21 ||4 ||2 ||6  ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

| 21 || 4 || 2 || 6 || 14 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mai 1996
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Comets d'Utica
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Coyotes de l'Arizona